Сан Хосе дел Порвенир има више значења:

 Сан Хосе дел Порвенир (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хосе дел Порвенир (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику